Els Ingelgerians són un llinatge de la noblesa franca, sorgit d'Ingelger, vescomte d'Angers; són coneguts també com els Folc-Jofre d'Anjou o primera dinastia d'Anjou''. Es va dividir en dues línies:
 la primera derivada d'Ingelger, va instaurar el poder angevi aprofitant les lluites entre els darrers carolingis i els robertians ancestres dels capets. La branca es va extingir el 1060 amb la mort de Jofre II Martell.
 la segona deriva de Jofre II Ferriol, comte del Gâtinais i d'Ermengarda d'Anjou, germana de Jofre Martell. Arribara a Jofre V Plantagenet que, en casar-se amb l'emperadriu Matilde de Normandia, fundarà la dinastia Plantagenet.

De Torquat a Folc Nerra, la història i la genealogia dels Ingelgerians es coneix per un text escrit de 1100 a 1140 par un monjo angeví, a petició de Folc el Tauró, per guardar la memòria de les gestes del seu oncle Jofre Martell: "la Chronique des exploits des Comtes d'Anjou"

Genealogia 

Nissagues franques